— японская компьютерная игра в жанре «визуальный роман», выпущенная компанией Idea Factory для женской аудитории (отомэ-игра). Игра была выпущена 6 июля 2006 года для PlayStation 2. По сюжету игры главная молодая героиня приезжает в провинциальный городок, в семейное поместье, и узнаёт, что её семья веками защищает печать, с Оникинимару, который может ввергнуть мир в хаос. Аниме-сериал, созданный по мотивам игры был выпущен студией Studio Deen и транслировался в Японии с апреля по июнь 2012 года. Второй сезон и прямое продолжение первого сезона, транслировался с 1 октября по 23 декабря 2012 года. 28 марта 2013 года была выпущена ОVA-серия.

Сюжет 
Главная героиня и молодая девушка по имени Тамаки приезжает в провинциальный городок, в семейное поместье и узнаёт, что её семья на протяжении многих веков защищает печать Оникиримару, которую создала когда- то давно принцесса Тамаёри. Её женщинам-потомкам доставалась по наследству сила, чтобы дальше охранять печать. Теперь Тамаки, как молодой потомок принцессы, должна возложить на себя ответственность по охране печати. Её будут оберегать так называемые хранители, чьи предки оберегали потомков принцессы Тамаёри. Печать Оникиримару оберегают 5 артефактов. Однако их намеревается заполучить тайная организация «Логос», которая будет одерживать ряд побед в борьбе с хранителями. Главным героям во что бы то ни стало надо уберечь печать Оникиримару, так как высвобожденный из неё Они, может уничтожить мир…

Список персонажей 
 — главная героиня истории. Она потомок и реинкарнация принцессы Тамаёри. Изначально не знала о своей сущности и долгое время не могла пробудить в себе спящие силы. Очень добрая и всегда стремится брать на себя ответственность за свои поступки и своих хранителей. Любит посещать храмы. По мере развития сюжета пробуждает постепенно в себе силы Тамаёри, к ней возвращаются отрывки памяти о прошлой жизни, где она будучи принцессой полюбила бога преисподней, и пожертвовала собой, чтобы запечатать его силу. Любит Такуму (бога преисподней).
 Сэйю: Мариэ Миякэ

 — один из стражей, и первый, кого встречает Тамаки. В меру вредный, но и ответственный. Увлекается кроссвордами и любит есть тайяки. Является потомком и реинкарнацией они и бога преисподней. В нём скрыта сила они, которую он сначала не может контролировать и несколько раз впадал в безумие. Но после того, как получил силу Тамаёри, стал хорошо контролировать свою демоническую сущность. В прошлой жизни был Они, богом преисподней и владел лесом, но на его земли пришли другие боги и стали там хозяйничать. В ярости он начал убивать всех попавшихся богов, принцесса Тамаёри, его возлюбленная пожертвовала собой, чтобы усмирить силу они.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

 — один из хранителей Тамаки. Несмотря на свой невысокий рост, он старше Такумы, из-за этого сильно комплексует и ругается. Самый пылкий и грубый из всех хранителей. Любит унижать Тамаки и остальных, те же только смеются над ним. Мечтает поехать в Америку и путешествовать на мотоцикле. Управляет ветром, является потомком и перерождением тэнгу.
 Сэйю: Косукэ Окано

 — самый старший из хранителей после Сугуру. Имеет серебристые волосы. Также самый спокойный и здравомыслящий. Может заснуть в любой момент. Является потомком и перерождением демона-лиса кицунэ, но пока имеет 4 хвоста. Может управлять голубым огнём и иллюзиями. Любит спать на траве под солнцем.
 Сэйю: Дайсукэ Намикава

 — самый младший из хранителей. Самый робкий и мягкий из хранителей. Может исцелять и использовать силу слов. Любит готовить. Во втором сезоне выясняется, что он тайно помогал "Логос", так как будучи ребёнком его выкинули из клана, сочтя слабым и бесполезным, и члены "Логос" позволили ему вернутся обратно, дав духовной силы. Но взамен он становился Фюнфом (5) и был обязан помогать им. Но в конце концов решает только защищать Тамаёри. В семье Инукай является приемным сыном, настоящая его фамилия - Котокура.
 Сэйю: Симовада Хироки

 — самый старший из хранителей. Больше не посещает школу. Носит всегда традиционное кимоно. Очень спокойный и добрый. Увлекается каллиграфией и любит пить чай. Во втором сезоне притворяется, что стал предателем, примкнув к "Логос", чтобы в удобный момент захватить артефакты, но не реализовал свой план. Является потомком и перерождением аякаси. В "Логос" же его называли змеем. Его мать была принесена в жертву Оникиримару.
 Сэйю: Дайсукэ Хиракава

 — молодой парень и ровесник Тамаки и Такумы. Работает на правительство, сначала должен был следить за Тамаки, но в конце концов решает служить ей в качестве хранителя. На самом деле он - член семьи Инукай. Является потомком и перерождением оками и отлично чует запахи. Утверждает, что остальные хранители пахнут, как звери.
 Сэйю: Кадзунори Номиа

 — девочка с длинными светлыми волосами. Святая бого-избранная Манада-Ария, как верит "Логос". Несмотря на свой детский вид, она старше, так как при встрече с маленьким Синдзи не изменилась в возрасте. У неё в подчинении находятся Айн, Цвай, Драй и Фир. Хотя со стороны она кажется абсолютно бесчувственной и холодной, после сражений всегда щадила главных героев и не позволяла убивать их, и даже в глубине души сопереживала им. По мере развития сюжета, её роль становится всё более незначительной, а власть постепенно захватывал Драй, который позже решил её убить. В конце истории, Ария внезапно решает помочь главным героям и возвращает им артефакты.
 Сэйю: Томоми Исомура

 (Ляйф Хеллуланд) — помощник Арии. В прошлом любил девушку, внешне похожею на Арию, которую убили уличные бандиты. Ляйф же не мог ей ни чем помочь и оказался в той ситуации бессильным. С тех пор Ляйф решил стать сильнее, чтобы сделать вызов судьбе и найти способ вернуть к жизни возлюбленную. Так он решил стать сильнее богов. Овладел Оникинимару и превратился в они, но потерпел поражение от Такумы. В конце умирает, защищая Арию от Драя.
 Сэйю: Хироки Ясумото

 (Хьюго Штинграйль) — подчинённый Арии, но на самом деле верен Драю. В нём заключена сила Синигами и поэтому, когда он побеждает врага, пожирает его душу. Орудует чёрным серпом.
 Сэйю: Ёсихиса Кавахара

 (Магус Мальчизедек) — формально подчинённый Арии и настоящий злодей истории, часто ослушивался Арию и действовал по своей воли. По мере развития сюжета постепенно увеличивал своё влияние в "Логос", и захватил власть, решив убить Арию. Он маг и способен призывать духов и демонов. Позже выясняется, что он один из четырёх мудрецов "Логос".
 Сэйю: Ёдзи Уэда

/ — подчинённая Арии, наряду с Айном остаётся до конца верной ей. Находится всегда рядом с ней. Она же работала в школе под именем Фионы. Является искусственно-созданным клоном матери Сугуру.
 Сэйю: Саяка Охара

 — молодая девушка, которая работает на Сурин, бабушку Тамаки. Очень вежливая и ведёт себя строго в рамках японской традиционной этики. Питает любовные чувства к Синдзи. Может создавать невидимые барьеры. Отлично готовит. Позже выясняется, что она сестра-близнец Синдзи.
 Сэйю: Тихиро Айкава

Сурин (Бабушка) — глава семейства и бывшая наследница силы Тамаёри, хотя упоминается, что в молодости она была значительно слабее, чем Тамаки. Очень строгая и бесчувственная. Она, видя, что Такума с трудом контролирует свою силу, изгоняет его, лишив права быть хранителем. Решает также принести в жертву Тамаки, чтобы восстановить печать, но та не желает этого, и пытается сбежать, так бабушка устанавливает повсюду барьеры, сделав побег невозможным. Позже бабушка обманывает Тамаки и Такуму, чтобы создать ситуацию, чтобы они оба могли быть принесены в жертву, но ритуал срывает Мицуру. На поместье нападает Айн, и Сурин смертельно ранена. Перед смертью она призналась Тамаки, что делала всё это из-за сильной зависти к ней, так как Тамаки обладает большими силами и близко подружилась с хранителями.

О-Тян (Осаки) — дух Кицунэ, всегда сопровождает Тамаки. Может исчезать и появляться в любой момент. Также может сливаться с силой Тамаки, увеличивал её духовную силу. В играх принимает облик лисёнка с двумя хвостами.

 — одноклассница и подружка. Получает деньги, создавая соломенные куклы вуду. Позже выясняется, что она работает тайно на правительство и подчинялась Масатаке, и что ей уже 23 года.
 Сэйю: Судзуко Мимори

 — таинственный мужчина, который выдавал себя за дядю Киёно. Стал близко сотрудничать с бабушкой и поддерживал её во всех решениях. Общается всегда с ехидным тоном, за что заслужил недоверие со стороны главных героев. Позже заявил, что сам намеревается заполучить силу Оникиримару.
 Сэйю: Ёсикадзу Нагано

Игры 
Серии игр Hiiro no Kakera и разные её версии для игровых приставок были разработаны компанией Idea Factory и первая игра была выпущена 6 июля 2006 года для PlayStation 2. Продолжения к играм были выпущены в 2007 году:  15 февраля и  9 августа. 1 октября 2009 года была выпущена  , а позже, для PlayStation Portable 19 августа 2010 года и Nintendo DS 16 июня 2011 года. Игра  была выпущена 7 августа 2008 года для PS2, для PSP 15 апреля 2010 года и для NDS 25 августа 2011 года.

 была выпущена для PS2 1 октября 2009 года и позже для PSP 30 сентября 2010 года. Следующая игра  стала первой, выпущенной для PlayStation 3 26 мая 2011 года.  была выпущена для PSP 14 июля 2011 года.  была выпущена 17 мая 2012 года для PSP. Игра  была выпущена для PSP 20 сентября 2012 года, где действие происходит в эпоху Хэйан. Ожидается продолжение игр.

Аниме 
13-серийный аниме-сериал был выпущен студией Studio Deen и транслировался с 1 апреля по 24 июня 2012 года. Режиссёр аниме — Боб Сирохата. Опенинг к аниме «Nee» исполняет Майко Фудзита. Эндинг — «Kono Te de Idaki Tomeru kara» исполняет Сюхэй Кита. Права на оба сингла принадлежат лейблу Lantis. Второй сезон аниме-сериала начал транслироваться с 1 октября 2012 года. Опенинг к аниме «Takanaru» исполняет Майко Фудзита, а эндинг — «Kimi Dake wo» — Сюхэй Кита. Сериал был лицензирован компанией Sentai Filmworks для показа на территории США. На сегодняшний день выпущено 2 сезона с количеством серий 26.

Список серий аниме 

Второй сезон

Рецензии 
Представитель сайта Anime News Network отметил, что аниме-сериал является обратным гаремом, когда девушка оказалась в окружении молодых парней. Однако сам сюжет получился довольно пресным и ходульным, а характеры главных героев ни чем не примечательны и предсказуемы, до такой степени, что любой отаку уже определит их дальнейшие действия, и кто станет первым парнем главной героини. Единственным более интересным персонажем осталась бабушка Тамаки. Диалоги персонажей составлены сухо и не естественно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 

Аниме и манга про ёкаев
Визуальные романы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Отомэ-игры